Das israelische Gesundheitsministerium (, Misrad HaBri'ut) ist zuständig für die Gesundheitspolitik und verantwortlich für Gesundheitsversorgung durch Kupat Cholim Me'uchedet (), der drittgrößten Health Maintenance Organization (HMO).

Liste der Minister

Stellvertretende Minister

Weblinks 
 Offizielle Website

Fußnoten 

Gesundheitsministerium
Israel
Gesundheitspolitik (Israel)
Organisation (Jerusalem)
Gegründet 1948